Il dipartimento di Wadi Bissam è un dipartimento del Ciad facente parte della regione di Kanem. Il capoluogo è Mondo.

Suddivisione amministrativa
Il dipartimento è diviso in 2 sottoprefetture:

 Am Doback
 Mondo

Note